Hermann Kletzmayr ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kletzmayr (Politiker, 1873) (1873–1949), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (CS)
 Hermann Kletzmayr (Politiker, 1897) (1897–1971), österreichischer Politiker (ÖVP)